IR-24 steht für:

 Hamadan (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Ardabil (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)
 Infanterie-Regiment 24

IR24